

Anno 
 190 o 190 a.C.

Codici 
 190  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gissar nel Tagikistan

Matematica 
 190 – numero